Sidi M'Hamed peut désigner :
Sidi M'hamed Bou Qobrine (1720-1793), mystique algérien. Son nom a été donné à ;
Sidi M'Hamed, commune de la wilaya d'Alger ;
Daïra de Sidi M'Hamed, daïra de la commune éponyme ;
Sidi M'Hamed, commune de la wilaya de M'Sila ;
Sidi M'Hamed Benaouda, commune de la wilaya de Relizane ;
Daïra de Sidi M'Hamed Ben Ali, daïra de la commune éponyme ;
Sidi M'hamed el-Ayachi (1563-1641), mystique marocain.
Homonymie